Au Congo belge est la troisième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois du  au  du journal Spirou.

Univers

Synopsis 
Le baron Brouf, un noble belge féru d'expéditions coloniales, engage Tif et Tondu pour ramener au zoo d'Anvers quatre animaux blancs très rares. Ils vont tantôt lutter, tantôt coopérer avec des rivaux anglais et américains, les tribus et autorités locales pas toujours compréhensives, les bêtes locales, et surtout un redoutable escroc : le jeune Mokoko, un petit enfant malicieux, au verbe agile et capable d'embobiner n'importe qui en Afrique.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Mokoko, escroc juvénile coiffé d'un chapeau melon, qui peut aussi aider les héros quand cela l'arrange
 Epondu, serviteur dévoué (de nature, mais aussi parce que Tondu le rémunère royalement)
 De nombreux habitants du Congo Belge : indigènes, administrateurs, aventuriers, brigands, pères missionnaires qui "civilisent" le Congo, et une allusion aux trafiquants arabes de chanvre.

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1939
Histoire publiée pour la première fois en 1940